

Religione 
 Figlio di Dio – nella cristianità, appellativo di Gesù Cristo, anche figlio d'uomo
 Figli di Dio – la comunione dei santi angeli e cristiani, viventi o salvi in Paradiso 
 Dio Figlio – Gesù Cristo, seconda delle tre divine Persone della Sacrosantissima Trinità

Letteratura 
  Figlio di Dio  – romanzo di Cormac McCarthy